Насьональ 1 1967/1968 () — 4-й сезон чемпионата Алжира по футболу с момента его основания.

Участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Сезон 1967/68 на сайте rsssf.com 

1967/1968
Алжир
Алжир
1967 год в Алжире
Спорт в Алжире в 1968 году